Ноймаген () — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Длина реки — 26 км.

Название — кельтского происхождения (Noviomagus) переводится как Новое поле или Новая равнина.

В средние века от реки были прорыты множественные каналы, вода которых использовалась для в процессе добычи и переработки железной руды.

На реке Ноймаген расположен город Штауфен-им-Брайсгау.

Примечания

Ссылки 
 Regierungspräsidium Freiburg baut Kurparkwehr am Neumagen nach ökologischen Erfordernissen um / Rückzugsmöglichkeit für Fische bei Niedrigwasser
 Warum ist die Dreisam weiblich?
 

Бассейн Рейна
Реки Баден-Вюртемберга